Bundesstatistikgesetz steht für:

 das deutsche Bundesstatistikgesetz (BStatG)
 das österreichische Bundesstatistikgesetz 2000
 das schweizerische Bundesstatistikgesetz (BStatG)